Toto-Pokal ist die offizielle Bezeichnung folgender Fußball-Verbandspokale:
 Bayerischer Toto-Pokal, Verbandspokal des bayerischen Fußball-Verbands, seit 1998
 Hamburger Pokal, Verbandspokal des Hamburger Fußball-Verbands, 1983 bis 2001